Los Naranjos kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Los Naranjos, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Los Naranjos, Puebla, Francisco Z. Mena, 
 Los Naranjos, Sinaloa, 
 Los Naranjos, Atlapexco, 
 Los Naranjos, San Andrés Tuxtla, 
 Los Naranjos, Indaparapeo, 
 Los Naranjos, Mariano Escobedo, 
 Los Naranjos, Chiconquiaco, 
 Los Naranjos, San Jerónimo Tecóatl, 
 Los Naranjos, Yahualica, 
 Los Naranjos, Santa María Colotepec, 
 Los Naranjos, Mineral del Chico, 
 Los Naranjos, Jalisco, 
 Los Naranjos, Ziracuaretiro, 
 Los Naranjos, Tamaulipas, Reynosa, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar